Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Torbay (siehe Torbay): 

Torbay (Schiff, 1693) war ein 80-Kanonen-Linienschiff zweiter Klasse, das 1693 vom Stapel lief und 1749 abgebrochen wurde.
Torbay war ein 90-Kanonen-Linienschiff zweiter Klasse, das 1683 unter dem Namen Neptun (Schiff, 1683) vom Stapel lief, 1750 in Torbay umbenannt und 1785 zur Abwrackung verkauft wurde.
HMS Torbay (1919) war ein Zerstörer der S-Klasse, der 1919 vom Stapel lief, 1928 an Kanada transferiert, dort in HMCS Champlain umbenannt und 1937 zur Verschrottung verkauft wurde.
HMS Torbay (N79) war ein U-Boot der T-Klasse, das 1940 vom Stapel lief und 1945 zur Verschrottung verkauft wurde.
HMS Torbay (S90) ist ein Nuklear-U-Boot der Trafalgar-Klasse, das 1985 vom Stapel lief und bis 2017 im aktiven Einsatz stand.

Torbay, HMS